Der Begriff Acila bezeichnet:

 einen antiken Ort auf der Arabischen Halbinsel
 eine Gattung der Nussmuscheln; siehe Acila (Gattung)